Hermann Minkowski - Duits wiskundige, naamgever aan de krater en de asteroïde 
 Rudolph Minkowski - Duits-Amerikaans astronoom, naamgever aan de krater en de asteroïde 
 Minkowski (krater) - maankrater
 (12493) Minkowski - asteroïde